Molekulska formula -{C27H46O}- se može odnositi na:

 Холестерол
 Latosterol